Фамилия Казахского происхождения

Известные носители 
Шарманов, Торегельды Шарманович - (род 1930) академик РАН, министр здравоохранения Казахской ССР.
Шарманов, Алмаз Торегельдыевич - (род 1960) американский учёный

См также
Шарман